Гай Юлий Цезар I () е политик на Римската република през 2 век пр.н.е.

Произлиза от фамилията Юлии и е син на Секст Юлий Цезар I. През 166 пр.н.е. той става претор с името Луций. Баща е на Гай Юлий Цезар II.

Римляни
Юлии